Сергей Навашин: Навашин, Сергей Гаврилович (1857—1930) — русский цитолог и эмбриолог растений.
 Навашин, Сергей Михайлович (1924—1998) — российский микробиолог, академик АМН СССР, сын М. С. Навашина.